Vercamer est un patronyme porté notamment par :

 Francis Vercamer (1958-), homme politique français ;
 Stefaan Vercamer (1961-), homme politique belge flamand.